GTE est un sigle pouvant signifier :

 DUT Génie thermique et énergie ;
 General Telephone & Electronics ;
 Groupement transfrontalier européen ;
 Gouvernement tibétain en exil ;
 Groupement de travailleurs étrangers ;
 Grand tourisme Endurance.
 Grand Tourisme Estate (break de chasse, ou Shooting Brake) Cf Reliant Scimitar SE5 &SE6 GTE.